Чабу́ка Гра́нда (, настоящее имя Мария Исабель Гранда Ларко, ; 3 сентября 1920, Котабамба, Апуримак, Перу — 8 марта 1983, Майами, США) — перуанская певица, автор оригинальных песен и обработок фольклорного музыкального материала.

С 12 лет пела в школьном хоре в городе Сан-Исидро. Прославилась песнями на основе вальсов, одна из которых — «Цветок корицы» () — стала неофициальным гимном перуанской столицы. Позднее творчество Чабуки Гранда использует мотивы музыки чернокожего населения Перу.

Примечания 

Певцы и певицы Перу
Культура Перу